Гальоканта () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Дарока. Занимает площадь 25,24 км². Население — 152 человека (на 2010 год). Расстояние — 106 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Сарагосы